Ач'Лум Маја има више значења:

 Ач'Лум Маја (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ач'Лум Маја (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику